Wartha ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Wartha (Eisenach), Ortsteil der Stadt Eisenach, Wartburgkreis, Thüringen
 Wartha (Königswartha), Ortsteil der Gemeinde Königswartha im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Wartha (Malschwitz), Ortsteil der Gemeinde Malschwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen
in Polen
 deutsche Name der Stadt Bardo in der Woiwodschaft Niederschlesien

Wartha ist der Familienname von:
 Sebastian Wartha (* 1977), deutscher Mathematiker, Fachdidaktiker und Hochschullehrer

Wartha ist auch der Name oder Namensbestandteil von:
 früher gebräuchlicher Begriff für den Fluss Warthe
 Warta (Wüstung), wüste Ortschaft und Burg bei Bad Bibra, ehemaliger Stammsitz derer von Wartha, siehe Waldenburg (Adelsgeschlecht)
 ehemaliger Grenzübergang Wartha/Herleshausen an der innerdeutschen Grenze

Siehe auch:
 Niederwartha
 Varta
 Warta